Wasserzug
 ist der Nachname von

Moses Wasserzug (geb. um 1760), polnisch-preußischer Vorbeter und Schächter
Otto Wallburg (1889–1944), gebürtig Otto Maximilian Wasserzug, deutscher Schauspieler
Gertrud Wasserzug (1894–1992), deutsche evangelikale Theologin

 ist als Train d’eaux die Bezeichnung für Kurswagenzüge zu den ostfranzösischen Wasserkurorten